Капулин () насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Нови Мексико.

Демографија 
По попису из 2010. године број становника је 66.

Референце

Партнерски градови

Спољашње везе 

 
 -{United States Census Bureau}-

Насељена места без административног статуса у Новом Мексику
Википројект географија/Насеља у САД